Een verkeersweg:
 N314 (België)
 N314 (Frankrijk)
 N314 (Nederland), zie Provinciale weg 314
 N314 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing